Алекса́ндр Лу́цкий:
 Луцкий, Александр Андреевич (1910—1946) — деятель движения украинских националистов ОУН и УПА.
 Луцкий, Александр Николаевич (ок. 1804—1882) — декабрист.